In Fast Company – film del 1924 diretto da James W. Horne
 In Fast Company – film del 1946 diretto da Del Lord